San Vito ima više značenja:
 San Vito (Askoli Pičeno)
 San Vito (Asti)
 San Vito (Avelino)
 San Vito (Bari)
 San Vito di Cadore
 San Vito (Bolcano)
 San Vito (Breša)
 San Vito (Kaljari)
 San Vito (Kampobaso)
 San Vito (Kuneo)
 San Vito (Ferara)
 San Vito (L’Akvila)
 San Vito (Latina)
 San Vito (Mantova)
 San Vito (Milano)
 San Vito (Modena)
 San Vito (Padova)
 San Vito (Peruđa)
 San Vito (Peskara)
 San Vito (Potenca)
 San Vito (Raguza)
 San Vito (Rijeti)
 San Vito (Salerno)
 San Vito (Teramo)
 San Vito (Terni)
 San Vito (Torino)
 San Vito (Trapani)
 San Vito (Trento)
 San Vito (Trevizo)
 San Vito (Verona)
 San Vito (Vičenca)

Партнерски градови

Партнерски градови